Wachau bezeichnet:
 Wachau, Landschaft in Niederösterreich
 Wachau (Sachsen), Gemeinde bei Dresden in Sachsen
 Wachau (Markkleeberg), Ort bei Leipzig in Sachsen
 Wachau, bis 1929 Budzisken, Dorf in Ostpreußen; seit 1945 Budziska, Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Budziska (Mrągowo)
 Wachau (Schiff, 1975), österreichisches Fahrgastschiff
 Wachau (Schiff, 2012), deutsches Fahrgastschiff

Siehe auch:
 Wachovia (Begriffsklärung)